Kampa steht für:
 Kampa-Halle, eine Multifunktionshalle in Minden (Nordrhein-Westfalen)
 Kampa (Unternehmen), ein Fertighaushersteller
 Kampa Verlag, ein Schweizer Buchverlag
 Kampa (Prag), eine Moldauinsel
 Museum Kampa, eine Galerie für moderne Kunst in Prag
 ein indigenes Volk, siehe Asháninka
 die Wahlkampfzentrale der SPD in den Bundestagswahlkämpfen seit 1998

Kampa ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Kampa (um 1954–1971), deutsches Mordopfer
 Daniel Kampa (* 1970), Schweizer Verleger
 Darius Kampa (* 1977), deutscher Fußballspieler
 David Kampa (* 1984), deutscher Volleyballspieler
 Lukas Kampa (* 1986), deutscher Volleyballspieler
 Ulrich Kampa (* 1957), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch: Campa